Berendt er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Carl Hermann Berendt (1817–1878) – tysk etnograf
 Gottlieb Berendt (1836–1920) – tysk geolog
 Nicolai Berendt (1826–1889) – dansk pianist og komponist

Efternavne